Национальное собрание Джибути (, ), ранее известное как Палата депутатов, является однопалатным парламентом Джибути.

Нынешний состав 

|- style="background-color:#E9E9E9"
!colspan=2 align=left|Партии и коалиции
!align=right|Голосов
!align=right|%
!Места
|-
|bgcolor="#008000"|
|align=left|Союз за президентское большинство
|73 817
|61,5
|43
|-
|bgcolor="#EE5C29"|
|align=left|Союз за национальное спасение
|42 721
|35,6
|21
|-
|bgcolor="#0D4369"|
|align=left|Центр объединённых демократов
|3 554
|3,0
|1
|-
|align=left colspan=2|Недействительные/пустые бюллетени||2 241||–||–
|-style="background-color:#E9E9E9"
|align=left colspan=2|Всего||122 333||100||65
|-
|align=left colspan=2|Зарегистрированных избирателей/Явка||176 878||69,2||–
|-
|align=left colspan=5|Источник: Adam Carr's Election Archive
|}

Состав
Он состоит из 65 членов —  30 сомалийцев и 30 афар — избранных на пятилетний срок в многомандатных (от 4 до 37 человек) избирательных округах. Первые свободные многопартийные парламентские выборы с момента обретения независимости в 1977 году были проведены в 2003 году, а правящая коалиция, возглавляемая Народным движением за прогресс, получила 62,7% голосов.

Идрисс Арнауд Али был президентом Национального собрания с 2003 года до своей смерти в 2015 году. Его сменил Мохамед Али Хоумед.

Председатели
Ахмед Дини Ахмед, 13 мая 1977 года — 13 июля 1977 года
Саад Варсама Дирие, 1977 — 1979
Абдулкадер Вабери Аскар, 1979 — 1993
Сказал Ибрагим Бадул, 1993 — 2003
Идрисс Арноуд Али, 21 января 2003 года — 12 февраля 2015 года
Мохамед Али Хоумед, 1 марта 2015 года — настоящее время

Примечания 

Джибути
государственное устройство Джибути
Политика Джибути